Det har funnits två kommuner med namnet By i Sverige.

För information om dessa se:

 By landskommun, Dalarna
 By landskommun, Värmland